prosta średnia krocząca (ang. simple moving average, SMA) – metoda statystyczna używana do analizy szeregów czasowych
 Stowarzyszenie Misji Afrykańskich
 rdzeniowy zanik mięśni (ang. Spinal Muscular Atrophy, SMA)
 złącze SMA
 mastyks grysowy SMA – stosowany jako warstwa ścieralna w nawierzchniach drogowych
 SMA – dawna chińska marka samochodów działająca od 2006 do 2008 roku
 obsługa oprogramowania – (ang. "Software Maintenance Agreement", SMA) warunki umowy na korzystanie z licencji oprogramowania. Często zakup licencji z opcją SMA oferuje użytkownikowi automatyczny upgrade do 2 kolejnych wersji oprogramowania.